(95962) Копито () — астероид главного пояса, открытый 19 ноября 2003 года испанским астрономом Пепе Мантекой в обсерватории Бегес. Назван в честь первой известной в мире гориллы-альбиноса Снежка, жившего в зоопарке Барселоны.

См. также 
 Список астероидов (95901—96000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь живых организмов